Charles Barbant (1844-1921), un graveur sur bois et illustrateur français ;
 Marie-Juliette Aliot-Barbant (1861-1941), une graveuse sur bois française.

 Saint-Barbant, une ancienne commune française située dans le département de la Haute-Vienne.